Jorge Pardo (1956-),  flûtiste et saxophoniste espagnol
 Jorge Pardo (1963-), sculpteur et artiste américano-cubain.